Antoine-Denis Chaudet (1763 - 1810), sculpteur et peintre français.
 Georges Alfred Chaudet (1870-1899), artiste français.
 Gustave Chaudet (???? - 1956), homme politique suisse, syndic de Vevey (1929-1936).
 Jeanne-Élisabeth Chaudet
 Louis Chaudet (1884 - 1965), réalisateur et scénariste américain.
 Paul Chaudet (1904 - 1977), homme politique suisse.

Homonymie de patronyme